

Населені пункти та їхні частини

 Ґулув — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґулув — село в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ґулув — осада в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки